«Trinchera» puede hacer referencia a:

Ciencia militar
Trinchera, una excavación realizada con propósitos de defensa militar.

Cine 
La Trinchera (The Trench), película histórico-dramática dirigida por William Boyd en 1999, protagonizada por Daniel Craig. 

Geografía y monumentos 
Trinchera,  localidad argentina en el Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba. 
Trinchera Cué, montículo situado al oeste del Departamento de Paraguarí, en Paraguay.
Fortaleza de Trinchera, zona arqueológica de Perú.
Trinchera de San José, campamento fortificado del Paraguay

Véase también
Trincheras